El nombre Polybius puede referirse a:

 Polibio, historiador griego del 203–118 a. C..
 Historias de Polibio, obra escrita por el anterior historiador;
 Polybius (videojuego), un supuesto videojuego.
 Polybius (videojuego de 2017), Videojuego.
 Gaius Iulius Polybius, liberto romano.
 Polybius vernalis, especie de cangrejo.
 Polybius henslowii, especie de cangrejo.
 Polybius, cráter lunar.
 Polybius (foros), Ilurense famoso por sus comentarios y por sus escabrosas anécdotas en unas conocidas fiestas de pueblo muy cerca de Mataró.